McDonell ist der Familienname folgender Personen:

 Fergus McDonell (1910–1984), britischer Filmeditor und Filmregisseur
 Gordon McDonell (1905–1995), britisch-US-amerikanischer Drehbuchautor
 Nick McDonell (* 1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Thomas McDonell (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:

 Macdonell
 McDonnell